Петреево — название населённых пунктов:

Россия 
 Петреево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Петреево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.